Germil ist der Name mehrerer Gemeinden in Portugal:

 Germil (Penalva do Castelo)
 Germil (Ponte da Barca)